|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Korea Open) van 2017 vond plaats van 18 tot en met 24 september 2017 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Lara Arruabarrena was het zevende reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Jeļena Ostapenko uit Letland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Braziliaanse Beatriz Haddad Maia in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Ostapenko wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2017.

De Nederlandse Kiki Bertens was als tweede geplaatst, maar verloor al in de eerste ronde van land­genote Richèl Hogenkamp, die vervolgens doorstootte naar de halve finale waar zij het moest afleggen tegen Beatriz Haddad Maia. De derde Nederlandse, Arantxa Rus, had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de tweede ronde door het achtste reekshoofd, de Amerikaanse Christina McHale, onschadelijk te maken.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Kirsten Flipkens en Johanna Larsson had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Larsson prolongeerde haar titel, met Kiki Bertens aan haar zijde.

Het als eerste geplaatste duo Kiki Bertens en Johanna Larsson won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Taise koppel Luksika Kumkhum en Peangtarn Plipuech in twee sets. Het was hun achtste gezamenlijke titel. De Zweedse Larsson had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Nederlandse Bertens geen.

Er waren zes Nederlandse deelneemsters:
 Kiki Bertens, winnares aan de zijde van Larsson
 Arantxa Rus, als vierde geplaatst samen met Taiwanese Chuang Chia-jung
 Richèl Hogenkamp en de Tsjechische Karolína Muchová
 het koppel Chayenne Ewijk en Rosalie van der Hoek
 Eva Wacanno en Nicola Geuer uit Duitsland
Allen behalve Bertens verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Seoel 2017
Seoel